Związek Chłopski (1842)
 Związek Chłopski (1912–1915)
 Związek Chłopski (II RP)
 Narodowy Związek Chłopski